Uczelnie wyższe o tej nazwie w Polsce:
 Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
 Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie
 Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie (Polish Open University, POU) 
 Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
 Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie

Zobacz też: 
 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
 Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi